Ahveninen kan syfta på följande platser:

Finland 
Ahveninen (sjö i Suonenjoki, Norra Savolax, Finland), sjö på gränsen mellan Norra och Södra Savolax,  (6,33 km²)
 Ahveninen (sjö i Suonenjoki, Norra Savolax, Finland),  (6,33 km²)
 Ahveninen (sjö i Norra Österbotten), 
 Ahveninen (sjö i Kajanaland), 
 Ahveninen (sjö, lat 63,72, long 28,18),  (2,69 km²)
 Hirvijärvi, Kallioselkä, Ahveninen och Suovu,  (32,88 km²)
 Iso-Ahveninen,  (2 km²)